Ричард Бейлз ():
 Ричард Мартин Бейлз (1946—2007) — британский литературовед.
 Ричард Хорнер Бейлз (1915—1998) — американский дирижёр и композитор.